Christine de Bruin – bobbista canadese
 Corrie de Bruin – ex pesista e discobola olandese
 Erik de Bruin – ex discobolo e pesista olandese
 Michelle Smith de Bruin – ex nuotatrice irlandese
 Monique de Bruin – ex schermitrice statunitense